Biju kan som auktorsförkortning betyda:

 Sathyabhama Das Biju
 S.D. Biju

Robotskapade auktorsförkortningar